Närsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Närsjön (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (24,2 ha)
Närsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (21,7 ha)

Se även
Närsen
Nären
Närdingen, sjö i Norrtälje kommun,  (4,02 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn